Ла́агри ( — «Лагерный») — микрорайон в районе Нымме города Таллина, столицы Эстонии.

География 

Расположен в южной части Таллина. Граничит с микрорайоном Пяэскюла и посёлком Лаагри волости Сауэ. Площадь — 0,41 км².

Улицы 
В микрорайоне Лаагри проходят улицы бульвар Арукаскеде, бульвар Каскеде, бульвар Лехисте, улица Мянниметса, бульвар Паплиде, бульвар Паюде, улица Пыдра, бульвар Пярнаде, бульвар Таммеде, бульвар Саарвахтра, бульвар Соокаскеде.

Все улицы (кроме  ― Лосиная) носят названия деревьев:  ― улица Сосновая, бульвары  — Повислых берёз,  ― Берёзовый,  ― Лиственничный,  ― Тополиный,  ― Ивовый,  ― Липовый,  ― Дубовый,  ― Кленовый,  ― Пушистых берёз.

Общественный транспорт 
В микрорайоне находятся две железнодорожные платформы «Лаагри», на которых останавливаются пригородные поезда компании «Elron» как в сторону Таллинна, так и в сторону Кейла. Под платформами по тоннелю проходят пешеходный переход и велодорожка. Маршруты городских автобусов по территории Лаагри не проходят.

Население

Учреждения 
 Kaskede pst 22 — Таллинский детский сад «Казеке» ();
 Männimetsa tee 53 — детский сад Лаагри ().

Примечания 

Районы Таллина